Генри, Кори (, Cori Henry):
  (род. 1976) — британский бегун, серебряный медалист чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении в эстафете 4×400 м (2003).
  (род. 1987) — американский автор-исполнитель, пианист и продюсер, номинант на премию «Грэмми» за прогрессив-R&B-альбом (2022).